Burquier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Alexis Burquier (1871–1943), französischer Geistlicher
 Grégoire Burquier (* 1984), französischer Tennisspieler